Världsmästerskap 1979 kan avse:

Formel 1-VM 1979
Roadracing-VM 1979
Världsmästerskapet i basket för damer 1979
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1979
Världsmästerskapen i konståkning 1979
Världsmästerskapen i orientering 1979
Världsmästerskapen i skidflygning 1979
Världsmästerskapen i skidskytte 1979
Världsmästerskapet i bandy för herrar 1979
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1979